Октябрьский район — внутригородской район в северной части города Тамбова.

Население

Инфраструктура 
Вдоль русла ручья Студенца находится рекреационный комплекс, в зелёную инфраструктуру которого входят: туристический комплекс, расположенный недалеко от места впадения ручья в реку Цну, стадион, ипподром, парк Победы.

История

Примечания 

Районы Тамбова